Klamm steht für:

 Klamm, besonders enge Schlucht im Gebirge mit teilweise überhängenden Felswänden
 klamm.de, deutsches Webportal
 Beamter Klamm, Figur in Franz Kafkas Roman Das Schloss
 Gymnasiallehrer Klamm, Figur in Kai Hensels Theaterstück Klamms Krieg

Orte:

 Klamm (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Klamm (Gemeinde Breitenstein), Ortsteil von Breitenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Klamm (Gemeinde Brand-Laaben), Ortschaft und Katastralgemeinde von Brand-Laaben, Bezirk Sankt-Pölten, Niederösterreich
 Klamm (Gemeinde Gmunden), Ortslage von Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Klamm (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil und Katastralgemeinde von Sankt Veit im Pongau, Land Salzburg
 Klamm (Gemeinde Feistritztal), Ortsteil von Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Klamm (Gemeinde Floing), Ortsteil der Gemeinde Floing, Bezirk Weiz, Steiermark
 Klamm (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Klamm (Gemeinde Sankt Radegund bei Graz), Streusiedlung in Sankt Radegund bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Klamm (Gemeinde Stubenberg), Rotte in Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Klamm (Gemeinde Gries), Rotte in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Klamm (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Baulichkeiten:

 Burg Klamm, Burg auf dem Gebiet der Gemeinde Obsteig, Bezirk Imst, Tirol
 Burgruine Klamm, Burg im Weiler Klamm der Gemeinde Breitenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Berge:

 Klamm (Allgäuer Alpen), Berg bei Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Gewässer:

 Etzenroter Klamm, rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Alb (zum Oberrhein) bei Etzenrot, Gemeinde Waldbronn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg 
 Klamm (Landgraben), rechter Zufluss des dort noch Apfelbach genannten Landgrabens (zur Weschnitz) in Rittenweier, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Klamm ist der Familienname folgender Personen:
 Hannelore Klamm (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Clam
 Klam
 Klamme